Mayalde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mayalde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Mayalde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar